Маріца () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Келінешть.
 Маріца () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Вайдеєнь.
 Мариця (або Маріца) — річка на Балканському півострові